Франкопан () — фамилия.
 Франкопан, Питер (род. 1971) — британский историк, директор Оксфордского центра византийских исследований.
 Франкопан, Фран Крсто (1643—1671) — хорватский политик, общественный деятель и поэт.

См. также 
 Франкопаны — знатный хорватский дворянский род.